Dalstein, commune française en Moselle
 Dalstein-Menskirch, ancienne commune de Moselle
 Dalstein-Haerpfer, manufacture d'orgues
 Étienne Dalstein
 Jean Baptiste Jules Dalstein

Patronyme lorrain